Метёлкино () — посёлок городского типа на Украине в составе Северодонецкого горсовета Луганской области. Расположен у юго-восточной границы города Северодонецка.

История 
Основанием создания посёлка Метёлкино было переселение людей с Белгородской области по инициативе Потёмкина, сын основателя посёлка Терентий Метёлкин.

В январе 1989 года численность населения составляла 716 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 741 человек.

Вторжение России на Украину (2022) 
20 июня 2022 председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные Силы Украины потеряли контроль над Метёлкино.

Достопримечательности 
В посёлке Метёлкино расположена братская могила советских воинов, погибших в 1943 году в Великой Отечественной войне. В 1956 году на могиле был установлен памятник. Кроме того, в посёлке в 1965 году был установлен памятник жителям Метёлкино, погибшим в войне.

Улицы 
В посёлке 12 улиц:
 Улица Зелыний гай
 Улица Партизанская
 Улица Первомайская
 Улица Песочная
 Улица Потёмкинская
 Улица Пушкина
 Улица Розы Люксембург
 Улица Красная
 Улица Шевченка
 Улица Цветочная
 Улица Солнечная
 Улица Каштановая

Примечания 

Посёлки городского типа Луганской области
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании